7-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 3 октября 1953 года на арене «Монреаль-Форум», домашней для клуба «Монреаль Канадиенс».

После скучных ничьих в двух предыдущих встречах звёзд, в НХЛ решили вернуться к старому формату проведения матчей звёзд – к противостоянию обладателя Кубка Стэнли и сборной «Звёзд НХЛ». Судьба матча, в котором «Монреаль Канадиенс» принимали на своей площадке команду звёзд, решилась в первом периоде, когда в течение 1 минуты 20 секунд Уолли Хергешеймер дважды реализовал большинство, а окончательный итог матча – 3:1 в пользу команды «Звёзд НХЛ».

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (М) = Монреаль, (б) = гол в большинстве, (п) = гол в пустые ворота

Ссылки 
 
 7-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1953/54

Сезоны НХЛ
1953 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ